język staroangielski – właściwy, posługiwano się nim między V wiekiem a inwazją normańską na Anglię w 1066.
Mylnie za staroangielski uznaje się także:
 język średnioangielski – posługiwano się nim między 1066 a 1440 rokiem.
 język wczesny nowoangielski – posługiwano się nim między 1440 a 1650 rokiem.